И́осиф Матусе́вич:
 Матусевич, Иосиф Александрович (1857—1905) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга, участник Цусимского сражения.
 Матусевич, Иосиф Иванович (1900 — ?) — советский военный деятель, полковник.